Холбо́н — посёлок городского типа в Шилкинском районе Забайкальского края России. Входит в городское поселение Холбонское на левом берегу Шилки.

Население 2447 жителей (2010 год).

География 
Находится на востоке района, по берегу реки Шилки.

История 
Основан в начале XIX века как почтовая станция Холбон-Байгул.

В 1931-33 построена Холбонская электростанция.

Статус посёлка городского типа — с 26 декабря 1938 года.

Население

Инфраструктура 
 Экономика
Восточное предприятие электросетей — градообразующее предприятие.
 Социальные объекты
Средняя школа, детсад, Дом культуры, спортзал, больница, почтовое отделение, учреждения культурно-бытового назначения.

Культура 
В конце августа отмечается день посёлка.

Транспорт 
Посёлок возник на почтовом тракте.

Примечания

Ссылки 
 
 Ураева Л. А. 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Шилкинского района